Le berrichon est un dialecte français.
 Paterne Berrichon, écrivain français.
 Le berrichon, un type de bateau.
 Cheval berrichon
 Berrichon du Cher
 Berrichon de l'Indre
 Passage berrichon

Voir aussi 
 Berrichons